Sutherland může být:

místopisné jméno

Sutherland (hrabství)  – historické hrabství ve Skotsku

příjmení osob
 Darren Sutherland (1982–2009) – irský boxer
 Donald Sutherland (* 1937) – kanadský herec, otec Kiefera
 Ivan Sutherland (* 1938) – americký vědec, počítačový grafik
 Kiefer Sutherland (* 1966) – kanadský herec, syn Donalda